El término SSA, un acrónimo, puede aludir, en esta enciclopedia:

a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA, que luego cambió su nombre por el de Secretaría de Salud, SSa) del gobierno federal mexicano;
al formato de subtítulos Sub Station Alpha;
al Aeropuerto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães de Salvador de Bahía, en Brasil;
en la edafología, a la abreviatura de suelo sulfatado ácido;
al programa Space Situational Awareness de la Agencia Espacial Europea.

Acrónimos